El Campionat del Món de Ral·lis Raid 2017 fou la 15a edició d'aquest Campionat del Món, on el xilè Pablo Quintanilla va guanyar el seu segon títol i Laia Sanz ho feu en categoria femenina.

Proves 
Font:

Classificació 
Fonts:

Motos

Quads

Altres guanyadors

Referències 

Edicions del Campionat del Món de ral·lis raid
Competicions esportives del 2017
Competicions motociclistes